

Personnalités

Souverains 
 Nûr Jahân, régente de l'empire moghol ;
 Shâh Jahân (1592-1666), cinquième empereur moghol ;
 Shah Jahan III (mort en 1772), empereur moghol.

Patronyme 

 Armand Jahan de Belleville (1769-1857), administrateur français ;
 Hiddy Jahan (né en 1950), joueur de squash ;
 Ismat Jahan (1960-), diplomate bangladaise ;
 Jean-Baptiste Jahan (1752-1839), député français ;
 Louis Jahan (1811-1894), homme politique français, sénateur ;
 Marine Jahan (née en 1959), danseuse et actrice française ;
 Nusrat Jahan (1990-), actrice ;
 Noor Jahan (1926-2000), chanteuse et actrice dans l'Inde britannique et le Pakistan ;
 Nusrat Jahan (1990-), actrice indienne ;
 Pierre Jahan (1909-2003), photographe et illustrateur français ;
 Zarak Jahan Khan (né en 1967), joueur de squash pakistanais ;
 Zubair Jahan Khan (né en 1972), joueur de squash pakistanais.